Höfert oder Hoefert ist der Familienname folgender Personen:
 Almut Höfert (* 1967), deutsche Mittelalterhistorikerin
 Andreas Höfert († 2015), Schweizer Bankmanager
 Hans Wolfgang Hoefert (1945–2014), deutscher Psychologe und Betriebswirt 
 Rolf Höfert (* 1949), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Höffert